Юбу — слово, имеющее несколько значений.

 Юбу — остров в островной группе Яэяма островов Сакисима. 
 Юбу (эрхуа) — 29-й иероглифический ключ.
 Юбу (цихуа) — 164-й иероглифический ключ.